Primolius maracana és una espècie d'ocell de la família dels psitàcids (Psittacidae) que habita boscos de l'est del Brasil, el Paraguai i nord-est de l'Argentina.

Referències 

Arins